Stora Svedjeholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Svedjeholmen, Ingå, Nyland, 
 Stora Svedjeholmen, Sibbo, Nyland,

Se även
Svedjeholmen (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar